Jméno Vlkovice nese více sídel:
 Vlkovice (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Vlkovice (Lišov) – část města Lišov v okrese České Budějovice
 Vlkovice (Fulnek) – část města Fulnek v okrese Nový Jičín